

События

Аравия 
 Первые упоминания о набатеях в Аравии.

Египет 
 Осоркон II, фараон Египта из XXII (ливийской) династии. Верхний Египет в руках его двоюродного брата Харсиеса, верховного жреца бога Амона.

Израиль 
 Царствование Ахава, царя Израиля (завершилось в 852 году до н. э.).
 Расцвет Израиля.
 Ахав завершил строительство Самарии и укрепил укрепления Мегиддо и Асора для защиты от ассирийцев.

Скончались 
 Такелот I, фараон Египта.

Литература 
 Mesopotamian chronology..
 Babylonian Empire (Old Babylonian Period) / Dynasty I c. 1792—1595 BC..
 Chinese Text Project..
 Chinese History — Zhou Dynasty (11th. cent. — 221 BC) kings and rulers..
 Xi Zhou Dynasty (1134—256 B. C.)..
 ASSYRIA (AŠŠUR) AND BABYLONIA (BĀB-ILI, KARDUNIAŠ, AKKAD)..

См. также